Op het toernooi van Wimbledon in 2019 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van woensdag 3 tot en met zondag 14 juli 2019. Door de langdurige mannendubbelspelfinale op zaterdag werd de finale van het vrouwendubbelspel uitgesteld tot zondag.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
De eerste vier reekshoofden deden wat er van hen werd verwacht – zij ontmoetten elkaar in de halve finales. Het eerste reekshoofd, Tímea Babos en Kristina Mladenovic werd geklopt door Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová. Titelverdedigsters Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková waren als tweede geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Gabriela Dabrowski en Xu Yifan.

Het als derde geplaatste duo Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Xu Yifan in twee sets. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel, de eerste op een grandslamtoernooi. De Taiwanese Hsieh had daar­naast twintig eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Strýcová 22.

De Nederlandse Demi Schuurs vormde een team met de Duitse Anna-Lena Grönefeld – zij waren als achtste geplaatst en wisten de kwartfinales te bereiken, waarin zij verloren van Krejčíková en Siniaková.

De Belgische Elise Mertens speelde aan de zijde van Wit-Russin Aryna Sabalenka – zij waren als zesde geplaatst en hadden eveneens de kwartfinales als eindstation. Zij moesten hier de duimen leggen voor de latere winnaressen.

De Belgische Kirsten Flipkens vormde aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson het twaalfde reekshoofd. Voor hen eindigde het toernooi in de tweede ronde na verlies tegen de ongeplaatste Nadija Kitsjenok en Abigail Spears.

De Belgische Alison Van Uytvanck en Greet Minnen werden als alternate aan de hoofdtabel toegevoegd. Zij slaagden erin de tweede ronde te bereiken, waarin zij werden uitgeschakeld door de als negende geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Latisha Chan.

Geplaatste teams 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranglijst per 24 juni 2019.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Actueel toernooischema Wimbledon

Wimbledon
ITF-toernooi in 2019